Az 1985–1986-os magyar női röplabdabajnokság a negyvenegyedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1-2. és 3-8. helyezettjei először a másik csoportból jövőkkel két kört, utána az 1-4. és az 5-16. helyért egymás közt még két kört játszottak a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli pontokat magukkal vitték a csapatok).

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1986

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag